Justes-parmi-les-Nations peut désigner :
 Allée des Justes-parmi-les-Nations, à Paris ;
 Allée des Justes-parmi-les-Nations, à Strasbourg ;
 Allée des Justes-parmi-les-Nations, à Vichy, allée principale du parc Kennedy ;
 Allée des Justes-parmi-les-Nations, à Pontault-Combault, traversant le parc de la mairie.

Référence